Александр Иванович Захаров:
 Захаров, Александр Иванович (1667—1743) — русский художник.
 Захаров, Александр Иванович (род. 1943) — советский шахматист, международный мастер.